В статье представлен список Чрезвычайных и Полномочных послов Финляндии в Израиле.

Список послов

Примечания

Ссылки 
 Список глав дипломатического представительства Финляндии в Израиле  // Сайт Посольства Финляндии в Израиле.